Macho — gênero biológico
 Mula —  híbrido resultante do cruzamento entre o burro e o cavalo, cujo macho é chamado macho
 Macho (ferramenta) — ferramenta para fazer roscas internas
 Massive compact halo object (MACHO) — corpo astronômico hipotético